Dragonfly může být:

 Dragonfly (album) – album skupiny Strawbs z roku 1969
 Dragonfly (album, Ziggy Marley) – album hudebníka Ziggyho Marleyho z roku 2003
 Dragonfly (album, Ego Likeness) – album skupiny Ego Likeness z roku 2004
 DragonFly (testovací kabina) – testovací kabina kosmické lodi Dragon 2
 DragonFly BSD - operační systém skupiny systémů BSD
 Létající pivovar Dragonfly – létající pivovar z Brna
 ABC Dragonfly – britský hvězdicový motor z konce první světové války
 Boeing X-50 Dragonfly – americké experimentální letadlo
 Westland WS-51 Dragonfly – britská licenční verze amerického vrtulníku Sikorsky S-51